Creola (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Creola (Suriname), een plaats in het Surinaamse district Saramacca